Grabówek – dzielnica Gdyni
 Grabówek – część Warszawy
4 miejscowości w Polsce:
 Grabówek – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Grabówek – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Tuplice
 Grabówek – kolonia w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Stawiski
 Grabówek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mikołajki

Zobacz też: Grabówki, Grabówko